と в хирагане и ト в катакане — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В системе Поливанова записывается кириллицей: «то», в международном фонетическом алфавите звучание записывается: /to/. В современном японском языке находится на двадцатом месте в слоговой азбуке.

В сёги символом と обозначается перевёрнутая пешка (токин).

Происхождение 
と и ト появились в результате упрощённого написания кандзи 止.

Написание

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 と: U+3068,
 ト: U+30C8.

Кана